Hey Lover kan verwijzen naar een van de volgende singles:

 Hey Lover (LL Cool J & Boyz II Men)
 Hey Lover (Freddie Jackson)